Gebhard (graaf van Lahngouw) (800-879), Gebhard van de Lahngouw.
 Gebhard (hertog van Lotharingen) (860-910), Gebhard van Lotharingen.